

Сант'Антоніно-ді-Суза —  муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

Сант'Антоніно —  муніципалітет у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика

Сант-Антоніно — громада в кантоні Тічино